Xinshi steht für:

 Xinshi (Ürümqi) (新市区), Stadtbezirk der Stadt Ürümqi im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der VR China
 Xinshi (Baoding) (新市区), Stadtbezirk der Stadt Baoding in der Provinz Hebei
 Xinshi (Jingshan) (新市镇), Großgemeinde im Kreis Jingshan der Provinz Hubei
 Xinshi (Zaoyang) (新市镇), Großgemeinde der Stadt Zaoyang der Provinz Hubei
 Xinshi (Mianzhu) (新市镇), Großgemeinde der Stadt Mianzhu in der Provinz Sichuan
 Xinshi (Bowang) (新市镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Bowang der Stadt Ma'anshan in der Provinz Anhui
 Xinshi (Jianyang) (新市街道), Straßenviertel der kreisfreien Stadt Jianyang in der Provinz Sichuan
 Xinshi (Tainan) (新市區), Bezirk in der Stadt Tainan der Republik China auf Taiwan